BMW је немачка компанија, Bayerische Motoren Werke AG.

BMW се такође може односити на:
 Бомвали (језик) (његов ISO језички код: bmw)
 Best Man Wins, филм из 1948. режисера Џона Стерџиса
 Boy Meets World, ТВ серију компаније Волт Дизни

Види још 
 BMW M, подружница компаније која производи аутомобиле високих перформанси
 BMW Motorrad, бренд мотоцикла BMW
 BMW Sauber — Заубер, огранак BMW-а за Формулу 1
 BMW Manufacturing Co. Spartanburg и BMW Zentrum museum у Спартанбургу (Јужна Каролина)
 BMW Open, немачки тениски турнир који спонзорише компанија
 BMW Asian Open, голф турнир који спонзорише компанија
 BMW PGA Championship, голф турнир у Европи који спонзорише компанија
 BMW Championship (PGA Tour), голд турнир у САД који спонзорише компанија
 The BMW, аустралијске трке коња које спонзорише компанија